Forges puede referirse a:

Personas 
 Antonio Fraguas de Pablo, humorista gráfico español.

Lugares 
 Forges, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Forges, comuna francesa situada en Maine y Loira.
 Forges, comuna francesa situada en Orne.
 Forges, comuna francesa situada en Sena y Marne.